Мозамбик:

 Мозамбик — государство.
 Мозамбик (город)
 Мозамбик (остров) — остров.